Santiago González și Andrés Molteni au fost campionii en-titre, dar au ales să concureze separat. González joacă alături de Łukasz Kubot, în timp ce Molteni alături de Francisco Cerúndolo.

Nikola Mektić și Mate Pavić au câștigat titlul, învingând în finală perechea  Adrian Mannarino și Fabrice Martin cu scorul de 6–4, 6–2.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022